Бенджамин Хокинс (), также Бен Хокинс ():

 Хокинс, Бенджамин Уотерхауз (1807—1894) — британский скульптор и художник.
  (1754—1816) — американский плантатор, государственный деятель и агент по делам индейцев.
 Бен Хокинс (персонаж) — главный герой американского телесериала «Карнавал».
  (1944—2017) — профессиональный игрок в американский футбол.